Auditor steht für:
 Auditor, Qualitätsprüfer von Prozessen durch Befragung
 Auditor (kirchlicher Titel), kirchliches Amt
 Auditor, amtssprachlich der öffentliche Ankläger bei einem Militärgericht, siehe Auditeur (Militär)
 Auditor, frühere Ausbildungsstufe zum Amtmann
 Auditor Security Collection, Vorläufer der Linux-Distribution BackTrack
 Auditor (Manichäismus), eine Rangstufe im Manichäismus

Auditor ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Auditor (* 1942), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Auditeur